Ries är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Ferdinand Ries (1784–1838), tysk pianist och komponist
 Franz Ries (1846–1932), tysk violinist och komponist
 Franz Anton Ries (1755–1846), tysk violinist
 Hubert Ries (1802–1886), tysk violinist och komponist